Nella lingua italiana, ciao è un saluto amichevole e informale; è usato anche con altri significati tra i quali:

Cinema 
 Ciao – film del 2008 diretto da Yen Tan

Musica 
 Ciao!  – album di Al Caiola del 1963
 Ciao!  – album di Caterina Valente del 1963
 Ciao  – singolo de I Gatti di Vicolo Miracoli del 1980
 Ciao – singolo di Vasco Rossi del 1987
 Ciao! – album di Mauro Scocco del 1992
 Ciao – album di Gianni Celeste del 1998
 Ciao – singolo di Lucio Dalla dall'omonimo album del 1999
 Ciao! – album di Tiga del 2009
 Ciao – singolo di Alessandra Amoroso del 2012
 Ciao – singolo delle Lollipop del 2013
 Ciao – singolo dei Two Fingerz del 2014
 Ciao – brano di Coez del 2018
 Ciao – singolo di Cesare Cremonini del 2020

Altro 
 Ciao – ciclomotore prodotto dalla Piaggio e molto popolare in Italia negli anni settanta-ottanta
 Ciao – mascotte dei mondiali di calcio di Italia '90.
 Ciao – sito con una community di consumatori su Internet.
 Ciao – rivista giapponese di manga per ragazze
 Ciao – catena di ristoranti appartenente al gruppo Autogrill